Die ManBetX Welsh Open 2020 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2019/20. Vom 10. bis 16. Februar fand das Turnier in der Motorpoint Arena Cardiff statt. Zum sechsten Mal in Folge war die Veranstaltungshalle in der walisischen Hauptstadt Austragungsort und zum vierten Mal bildete das Turnier den Abschluss der Home-Nations-Serie, die aus vier Turnieren in den vier Landesteilen des Vereinigten Königreichs bestand.

Titelverteidiger war der Australier Neil Robertson, der im Viertelfinale mit 0:5 gegen Kyren Wilson verlor und damit nach drei Finalteilnahmen in Folge zum ersten Mal seit dem Masters Mitte Januar nicht das Endspiel eines Turnieres erreichte. Wilson hatte bereits zuvor mit dem 156. Maximum Break der Snooker-Geschichte das höchste Break des Turnieres gespielt und erreichte später das Endspiel des Turnieres, verlor in diesem aber mit 1:9 gegen Shaun Murphy. Dieser sicherte sich damit seinen 9. Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld 
39.000 £ gab es mehr bei jedem der vier Turniere der Home-Nations-Serie als in der Vorsaison. Um 500 £ in den ersten beiden Runden und 1.500 £ im Achtelfinale stiegen die Einzelprämien an, darüber blieben die Beträge unverändert. Zwar hatte mit Mark Selby erstmals ein Spieler zwei Home-Nations-Turniere gewonnen, aber auch eines verloren, so dass er für die Eine-Million-Prämie für vier Siege nicht mehr in Frage kam.

Turnierergebnisse 
Wie schon 2018 hatten auch dieses Jahr 127 Weltranglistenprofis gemeldet. Da der walisische Verband das Anrecht auf die Vergabe von zwei Wildcards an einheimische Amateure hatte, mussten die beiden Kandidaten vorab ein Ausscheidungsspiel austragen, um den Hauptrundenteilnehmer auszuspielen. Das Qualifikationsspiel war eine Neuauflage des Finals der walisischen Amateurmeisterschaft vom Vorjahr, über das sich Darren Morgan und Gavin Lewis die Wildcards gesichert hatten. Bis zum Achtelfinale wurde auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) gespielt.

Vorqualifikation

|}

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

WC = Wildcard-Spieler des walisischen Verbands WBSA

Viertelfinale bis Finale 
Ab dem Viertelfinale stieg die Zahl der für den Sieg in einem Match benötigten Frames von 5 über 6 auf 9 (Best of 9 bis Best of 17).

Finale

Century-Breaks 
39 Spieler spielten zusammen 77 Century-Breaks. Shaun Murphy und Judd Trump gelangen dabei mit jeweils sieben die meisten.

Kyren Wilson gelang im ersten Frame seiner Erstrundenpartie gegen den Waliser Jackson Page das zweite Maximum Break in seiner Profilaufbahn. In Runde 2 spielte Neil Robertson das 700. Century seiner Karriere. Er ist der vierte Spieler, der in der offiziellen Statistik diese Marke erreicht hat.

Pro Century-Break haben die WST (World Snooker Tour) und die World Professional Billiards & Snooker Association 1000 £ an Organisationen in China gespendet, die medizinische Hilfe für Erkrankte des Coronavirus anbieten. Insgesamt waren dies also 77.000 £. Ding Junhui und Liang Wenbo hatten zuvor schon persönliche Spenden geleistet.

Quellen 

2020
Snookerveranstaltung 2020
Home Nations Series
Billardturnier in Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff